Польско-казацко-татарская война (1666—1671) — боевые действия на Украине между Речью Посполитой и Османской империей (в реальности — между Гетманщиной и Крымским ханством). Они были одним из последствий русско-польской войны 1654—1667 годов и явились прелюдией к польско-турецкой войне 1672—1676 годов.

Предыстория 
В результате начавшейся в 1657 году гражданской войны Украина, фактически, в 1660 году раскололась на две части: Левобережную Украину, вошедшую в состав Русского государства, и Правобережную Украину, подчинявшуюся Речи Посполитой. В 1663 году гетман Юрий Хмельницкий (формально — гетман всего казачества, фактически его власть признавали лишь на Правобережье) отрёкся от власти, и на Правобережье на его место был избран Павел Тетеря — сторонник Речи Посполитой; гетманом Левобережья стал Иван Брюховецкий. Генеральным есаулом в правобережном войске при Тетере стал Пётр Дорошенко. После того, как разбитый Брюховецким Тетеря бежал с Украины, в 1665 году гетманом Правобережья был избран Дорошенко.

Крымское ханство 
После поражения польского короля Яна II Казимира на Левобережной Украине в 1663—1664 годах и начала беспорядков внутри Речи Посполитой всё большая часть крымскотатарской знати не видела смысла в дальнейшем поддержании союза с Польшей и думала о присоединении Украины к Крымскому ханству, но хан Мехмед IV Герай не хотел разрыва союза. В 1666 году это привело к бунту части крымских беев, ситуация на Украине привлекла внимание великого визиря Фазила Ахмет-паши Кёпрюлю. В Крым прибыли турецкие войска, султан Мехмед IV сместил хана Мехмеда IV и поставил на его место Адиль Герая.

Начало войны 
В 1666 году Дорошенко, стремясь объединить под своей властью всю Украину, признал себя вассалом Османской империи, и ему на помощь прибыли 20-30 тысяч татар под командованием калги Девлет Герая. 19 декабря 1666 года объединённые татарско-казацкие силы в битве под Браиловом разбили коронное войско под командованием полковника Себастьяна Маховского.  года Речь Посполитая подписала с Россией Андрусовское перемирие, и полностью сосредоточилась на борьбе с казаками и татарами.

Польный гетман коронный Ян Собеский начал готовить население Подолья и Люблинщины к обороне. Как он и предвидел, весной 1667 года 16-20 тысяч татар Девлет Герая и 15 тысяч казаков Дорошенко двинулись на Червоную Русь. Истерзанная многолетними войнами Речь Посполитая не могла оказать помощи, и Яну Собескому пришлось опираться на местные ресурсы. Ему удалось (с учётом гарнизонов и частных войск) собрать 15 тысяч человек. Также были вооружены крепостные крестьяне, которые, хотя и были православными русинами, но под угрозой татарских грабежей были готовы воевать против казаков Дорошенко.

Чтобы противостоять превосходящему противнику, Собеский разделил свои силы, усилив гарнизоны на предполагаемых путях татарского вторжения, а сам с 3 тысячами войска встал под Каменец-Подольским. Эта тактика оказалась успешной, и татары повсюду встречали отпор, неся при этом существенные потери. Видя, что избранный образ действий не приносит успеха, казаки и татары, объединив силы, двинулись в направлении Львова. Собеский преградил им дорогу, и после десятидневной битвы под Подгайцами калга Девлет Герай подписал с ним «вечный мир», который оказался лишь перемирием.

1671 год 
В марте 1669 года Дорошенко созвал раду, на которой правобережное казачество решило передаться под власть турецкого падишаха. В 1669 году он перешёл в подданство турецкого султана. По договору 1669 года, заключенному Дорошенко с султаном Мехмедом IV, правобережная Подолия переходила под власть Турции и гетман обязывался оказать ей военное содействие.

Этот договор с Турцией погубил дело Дорошенко в глазах народа. Большая часть казаков отхлынула от Дорошенко к его противнику — запорожскому писарю Суховиенку, на место которого скоро был избран гетманом уманский полковник Ханенко, признанный и польским правительством. Помощь Турции на время отклонила беду от Дорошенко: турецкий посол отвёл крымские орды, вместе с Ханенком и Суховиенком осадившие Дорошенко; затем на помощь последнему присланы были белгородские татары, с которыми он окончательно разбил своих противников.

Крымский хан Адиль Герай начал переговоры с запорожцами о взаимной помощи, что помогло бы Крыму перестать быть вассалом Османской империи. Когда об этом узнали в Стамбуле, то он был отстранён от власти, и в 1671 году Мехмед IV сделал крымским ханом Селима I. Дорошенко, надеясь, что с турецкой помощью он сможет объединить под своей властью всю Украину, соединил свои силы с силами нового хана и возобновил войну с Речью Посполитой.

В этой ситуации Ян Собеский, имея всего 4 тысячи человек, выступил на Украину и, разбив 26 августа казацко-татарские силы в битве под Брацлавом, занял много городов и сёл. Наконец, 21 октября Собеский разбил противника в битве при Кальнике. Так как крымский хан в это время был занят подавлением бунта черкесов на Кавказе, то возник шанс полного покорения Украины, и на поле боя прибыл сам король с посполитым рушением и литовским войском. Однако до этого не дошло: из-за интриг врага Собеского — великого гетмана Литовского Михаля Паца — стоящее в Дубенке литовское войско было распущено, а не получившие жалованья солдаты разошлись по домам. Король Михаил Корибут Вишневецкий не пожелал передать Собескому командование над посполитым рушением, и распространил среди шляхты слух о том, что никаких татар на Украине уже нет.

В 1672 году в Варшаву прибыл турецкий посол, который привёз султанский фирман с объявлением войны. Так началась новая польско-турецкая война.

Литература 
 Наталія Яковенко, Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. Розділ V. Козацька ера. § 2. Руїна (1658—1686) — Андрусівське розполовинення
 Смолій В. А., Степанков В. М. Українська національна революція XVII ст. (1648—1676 рр.). — (Сер. Україна крізь віки) Т.7. — К.: Альтернативи, 1999. — 352 с. ISBN 966-7217-26-4
 Дмитро Дорошенко Нарис історії України 1966 Видавництво «Дніпрова хвиля» — Мюнхен/«ГЛОБУС» КИЇВ 1992 Том 2, розділ 4
 Літопис Самовидця. видання підготував Я. І. Дзира. — Київ: «Наукова думка», 1971. — 208 с
 Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Пер. із староукр. — К.: Т-во «Знання» України, 1992, — 192 с.
 Величко С. В. Літопис. Т. 1. / Пер. з книжної української мови, вст. стаття, комент. В. О. Шевчука; Відп. ред. О. В. Мишанич. — К.: Дніпро, 1991. — 371 с.; Літопис. Т. 2. / Пер. з книжної української мови, комент. В. О. Шевчука; Відп. ред. О. В. Мишанич. — К.: Дніпро, 1991. — 642 с.
 Mała Encyklopedia Wojskowa, 1967, Wydanie I
 Paweł Jasienica «Rzeczpospolita Obojga Narodów — Calamitatis Regnum», ISBN 83-06-01093-0
 Leszek Podhorodecki, «Chanat Krymski i jego stosunki z Polską w XV-XVIIIw.», Warszawa 1987, ISBN 83-05-11618-2
 Leszek Podhorodecki, «Wazowie w Polsce», Warszawa 1985, ISBN 83-205-3639-1

Войны Речи Посполитой
Украинско-польские войны
Войны Крымского ханства
1660-е годы
1670-е годы
Войны XVII века